Náhodné číslo může být:

 výstup generátoru náhodných čísel
  výstup náhodné sekvence
 algoritmicky náhodná sekvence
 statistická náhodnost

Poznámka: stránka by měla být převedena na článek.